Первый дивизион Сомали по футболу (, ), так же известный как Серия A — высший футбольный дивизион Сомали, основанный в 1967 году.

Клубы 
В сезоне 2015-16:

Иностранные игроки 
Каждой команде, участвующей в лиге, разрешается регистрировать только четырёх иностранных игроков за раз.

Список чемпионов 
 Основной источник: 

 1967: Somali Police
 1968: Хога
 1969: Лавори Паблици
 1970: Лавори Паблици
 1971: Лавори Паблици
 1971—72: Хорсид
 1972—73: Хорсид
 1973—74: Хорсид
 1975: Могадишо Municipality
 1976—77: Хорсид
 1977—78: Хорсид
 1978—79: Хорсид
 1979—80: Хорсид
 1980—81: Лавори Паблици
 1982: Вагад (недавно повышенный)
 1983: Printing Agency
 1984: Marine Club
 1985: Вагад
 1986: Могадишо Municipality
 1987: Вагад
 1988: Вагад
 1989: Могадишо Municipality
 1990: Гадиидка
 1991—93: Не проводился
 1994: Morris Supplies
 1995: Альба
 1996—97: Не проводился
 1998: Ports Authority
 1999: Бэнадир СК
 2000: Элман
 2001: Элман
 2002: Элман
 2003: Элман
 2004—06: Бэнадир СК
 2007: Ports Authority
 2008: Не проводился
 2008-09: Бэнадир СК
 2009-10: Бэнадир СК
 2011: Элман
 2012: Элман
 2013—14: Бэнадир СК
 2014—15: Хиган
 2015—16: Бэнадир СК
 2016—17: Декедда
 2018: Декедда

Наиболее титулованные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Турнирные таблицы лиги и результаты на сайте ФИФА 
 Лига на Soccerway.com 

Футбол в Сомали
Сомали